Лейли Салаева (; , ) — азербайджанская писательница, поэтесса, перфомансист.

Член Союза писателей Азербайджана и Общества поэтов в Великобритании. Автор произведений на 3 языках — английском, русском и азербайджанском.

Биография 
Родилась  года в .

Окончила школу № 189 в Баку в 2002 году. В тот же год поступила в Азербайджанский университет языков по специальности филолог английского языка. Помимо английского, изучала немецкий.

В 2008 году получила так же степень MBA по управлению производством и операциями в Университете штата Джорджия, Атланта, США, поддерживающим партнерство с Азербайджанской Государственной Нефтяной Академией.

Начала творческую карьеру в 2014 году с издания англоязычного сборника стихов «Двенадцать, тринадцать».

Творческая карьера 
В 2014 году издала первую книгу на английском языке — сборник стихов «Двенадцать, тринадцать» (2014), посвященную своей дочери.

Становление матерью, принесшее метаморфозы, было одним из самых значительных шагов в её жизни. Этот сборник стихов является призывом поэта воспользоваться возможностью для саморефлексии через серию стихов с философским оттенком.

В 2016 году выпустила сборник «Youtopia», вдохновленный беседами с семью женщинами (отсылка на стихотворение Низами Гянджеви «Хафт-Пайкар» или «Семь красавиц»). В сборнике поэтесса исследует природу женского характера, матрицу, составленную из отдельных портретов существующих личностей и окружающих.

Помимо издания книг, Лейли Салаева делает совместные проекты с художниками. Стихотворение «Sound of a woman» было исполнено как часть звуковой инсталляции в Ичери Шехере, во Дворце Ширваншахов и для арии гурии в «Путешественнике Синдбаде» — первой рок-опере в Азербайджане.

В 2015 году поэтесса издала детскую книгу «Путешествие Дильбяр и её волшебной ложки», получившее 2-е место на XIII Международном конкурсе среди стран СНГ «Искусство книги».

Книга была сделана в коллаборации с Арифом Гусейновым, художником.

Произведение является результатом решения писательницы как матери, заменить современные технологии, такие как телевизор или планшет, чтобы развлечь свою дочь во время еды. Книга изложена сразу на двух языках, азербайджанском и английском.

«Путешествие Дильбяр и её волшебной ложки» приглашает читателя путешествовать с Дильбяр и её волшебной ложкой по её родному городу Баку. Эта книга является одним из первых произведений современной азербайджанской детской литературы.

В 2018 году вышла поэтическая книга «Анабиоз» (2018), первая книга, изданная на русском языке.

Название «Анабиоз» происходит от концепции сборника, где названия стихов заменяются анализом снов. Каждый сон состоит из одного или нескольких непрерывных стихов. Границы между сном и реальностью часто стираются, и мозг запутывается.

Проект «Up Down Poetry» 
Запущенное в 2016 году, движение представляет собой экспериментальный проект — серию видеороликов, в которых поэтесса читает собственные стихи, лежа на полу. Каждое видео содержит атрибуты, связанные со содержанием стихов.

Идея проекта состоит в том, чтобы отклониться от классического подхода к чтению стихов, когда поэты сидят или стоят. Лежа на полу, Лейли хочет смешать поэзию с современным влиянием Интернета и камер для смартфонов, когда люди делают видео с разных позиций.

Проект впервые был показан публике в марте 2017 года во время запуска британской онлайн-галереи современного искусства Isthisit, созданной и курированной Бобом Бикнелл-Найтом.

Награды и вклад 
Лейли Салаева является одним из самых ярких представителей современной литературы и искусства Азербайджана.

Автор стихов и произведений на 3 языках — русском, азербайджанском и английском языках.

Создательница двух экспериментальных арт-проектов — «UP Down Poetry» и «Square 57».

Представительница феминистской литературы Азербайджана. В своих стихах фокусируется на феминизме, сексуальности и равенстве полов.

Лейли является автором удостоенной премией детской книги «Путешествие Дильбяр и её волшебной ложки», двух поэтических книг на английском языке — Twelve Thirteen («Двенадцать, тринадцать») (2014) и Youtopia («Ютопия») (2016) и одной поэтической книги на русском языке — «Анабиоз» (2018).

Её стихи и статьи были опубликованы в многочисленных литературных журналах в Великобритании, Польше, Канаде и США. Она также участвовала в совместных арт-проектах с местными и зарубежными художниками.

Лейли активно участвует в социальных проектах, пропагандируя гендерное равенство и разнообразие.

В 2018 году внесла вклад для феминистского сборника «Истории для смелых девушек», выпущенной группой «Equals Baku» при поддержке посольства Швейцарии в Азербайджане. Писательница создала для сборника 5 рассказов, описывающих реальную жизни женщин настоящего и прошедшего времени, которые следовали за своими мечтами и выбрали профессию, которую хотели.

Основная цель книги — вдохновить детей быть смелыми и творческими и показать, что женщины имеют такое же право на выбор профессии, которую они хотят.

Её совместные работы с другими художниками затрагивали такие горячие темы, как словесные домогательства, издевательства и стигмы в отношении поведения женщин в обществе.

В 2018 году Лейли стала одним из четырёх героев — ролевых моделей в серии видеороликов в кампании #GirlsCan (#ДевочкиМогут), начатой ЮНИСЕФ и Ассоциацией Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА). Она также участвовала в дискуссионной панели в качестве героя кампании #GirlsCan (#Девочки Могут) в форуме, организованном ЮНИСЕФ и АФФА при поддержке посольства Королевства Нидерландов в ноябре 2018 года.

Как признается в интервью сама писательница, она черпает вдохновение из общения с людьми. Её цель — сделать поэзию вездесущей, популяризировать её, донести её до тех, кто не читает книги, и для тех, кто любит читать, оживить поэтические произведения на сцене.

Она постоянно сотрудничает с Центром Современного Искусства Yarat!, Французским институтом в Азербайджане, Институтом Гётё и другими. Её совместные работы и стихи экспонировались в Обществе поэзии Великобритании, галерее «Триумф» в Москве, галерее «YAY!», на Тбилисской художественной ярмарке (Tbilisi Art Fair), в галерее ARTIM, на международном фестивале «Maiden Tower: To be a woman», на Фестивале Поэзии, искусства и духовности Насими, и других.

Примечания